Tasiujaq est un village nordique du Québec (Canada).
Tasiujaq est une terre réservée inuit du Québec (Canada).